Андрееску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Андрееску, Бьянка (род. 2000) — канадская теннисистка.
 Андрееску, Йон (1850—1882) — румынский художник. 
 Андрееску, Маргарета (род. 1932) — румынская шахматистка, гроссмейстер (1985). Бухгалтер.